USS Mississippi (1841), fregata affondata durante la Guerra civile americana
USS Mississippi (BB-23), nave da battaglia classe Mississippi varata nel 1903
USS Mississippi (BB-41), nave da battaglia Classe New Mexico varata nel 1917
USS Mississippi (CGN-40), incrociatore lanciamissili
USS Mississippi (SSN-782), sottomarino classe Virginia in costruzione.